Kruszyna (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Kruszyna (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Częstochowski
 Kruszyna (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Kruszyna (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczańskim
 Kruszyna (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Kruszyna (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Zielonogórskim
 Kruszyna (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Brzeski
 Kruszyna (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Garwoliński
 Kruszyna (powiat Radomski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Kruszyna (powiat Kościerski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski
 Kruszyna (powiat Słupski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski